Хро́мишев Віта́лій Олекса́ндрович ( , Мелітополь Запорізька область, УРСР) — кандидат технічних наук, декан хіміко-біологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б. Хмельницького.

Біографія 
У 1985 році закінчив середню школу № 7 із золотою медаллю. В той же рік поступив до Мелітопольського державного педагогічного інституту, який закінчив у 1992 році за спеціальністю «Хімія і біологія», отримавши кваліфікацію і звання учителя хімії і біології середньої школи.

Після закінчення у 1992 році Мелітопольського державного педагогічного інституту залишився у ньому та працював асистентом, старшим викладачем та доцентом кафедри хімії та хімічної технології, завідувачем кафедри органічної і біологічної хімії. З березня 2017 року працює деканом хіміко-біологічного факультету.

У грудні 2002 року успішно захистив в Національному університеті «Львівська політехніка» у м. Львові дисертацію на тему «Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів для футерування гальванічних ванн».

Одружений. Дружина — Хромишева Олена Олександрівна, кандидат хімічних наук, викладач в МДПУ ім. Б. Хмельницького. Має сина Олександра.

Науково-дослідна робота 
Зосереджена на проблемах утилізації, рекуперації та переробки відходів промисловості; розробка ефективних методів вилучення біологічно-активних речовин з природної сировини.

Є автором понад 90 наукових праць і  навчально-методичних розробок, 2 навчальних посібників та 2 підручників.

Брав участь у багатьох міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати досліджень впроваджуються в навчальний процес Мелітопольського державного педагогічного університету та у виробництво.

Багато років керує секцією «Хімія» при Малої академії наук м. Мелітополя, виховав велику кількість переможців та призерів ІІ туру наукових робіт слухачів МАН.

Нагороди 
 Почесний знак «Відмінник освіти України» (Наказ МОНУ № 374-к від 22 квітня 2005 р.).
 Цінний подарунок (годинник) Голови Верховної Ради України (розпорядження № 7951 від 26 серпня 2008 р.).
 Почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження голови обласної ради № 102-н від 01.04.2009 р.).
 Почесний знак «За наукові досягнення» (посвідчення 1217, Наказ МОНУ № 1036-к від 18 листопада 2009 р.).
 Подяка Прем'єр-міністра України (№ 12371 від 12 серпня 2010 р.).
 Грамота Верховної Ради України (№ 1899 від 17 жовтня 2013 р.).
 Почесна грамота Кабінету Міністрів України (Протокол засідання Кабінету Міністрів України № 40 від 27 вересня 2016 р., номер грамоти 26616).

Науковці Мелітопольського державного педагогічного університету
Випускники Мелітопольського педагогічного університету
Українські педагоги
Кандидати технічних наук України